Ungerska cupen är en årlig volleybolltävling för damklubblag i Ungern. Tävlingen organiseras av Magyar Röplabda Szövetség, det ungerska volleybollförbundet, sedan 1951.

Resultat per år

Referenser

Noter 

Volleybolltävlingar i Ungern
Nationella cuper i volleyboll